Gilissen ist der Familienname folgender Personen:

 Rosa Gilissen-Vanmarcke (* 1944), deutsche Bildhauerin
 Tim Gilissen (* 1982), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Gillissen
 Gillessen